Хазмозаврины  — подсемейство птицетазовых динозавров из семейства цератопсид, обитавших во времена верхнемеловой эпохи (около 83,6—66,0 млн лет назад).

Описано в 1915 году канадским палеонтологом Лоуренсом Ламбом. Ископаемые остатки найдены в отложениях на территории Северной Америки.

Внешний вид 
Все представители данной группы динозавров были четвероногими. Характеризуются наличием клюва, нескольких рядов зубов в задней части челюсти. Обладали характерным костным «воротником» с шишковидными окостенениями (эпокципиталиями) вокруг, а также коротким рогом на носу и длинными надбровными рогами. Большинство хасмозаврин имели в воротнике большие окна, в то время как воротник трицератопсов состоял из сплошной кости.

Наиболее яркой их чертой является крупнейший среди наземных животных череп: у торозавров и пентацератопсов — до трёх с половиной метров.

Эволюция 
Разнообразие хазмозавриновых цератопсид (только на территории штата Нью-Мексико известно 5 видов) в течение последних 20 миллионов лет мелового периода в Северной Америке предполагает, что их широкое распространение по всему Западному Внутреннему бассейну уже имело место к средине кампанского века (~ 76 млн лет назад) и продолжалось в маастрихте. Присутствие различных видов хазмозаврин в южной части Западного Внутреннего бассейна, помимо северных областей, позволяет предположить, что во время кампанского века хазмозаврины имели широкий палеогеографический ареал. Радиация подсемейства привела к высокому видовому разнообразию во всём Западном Внутреннем бассейне. Предполагается, что это связано с существованием различных фаун хазмозаврин в северо-западной и юго-западной частях Западного Внутреннего бассейна во времена позднего мела и что их эволюция происходила в территориальной изоляции. Выдвигаются также предположения, что разнообразие хазмозаврин является результатом периодического обмена, который происходил между региональными популяциями.

Классификация 
Ниже приведена филогения хасмозаврин по Калебу Брауну и Дональду Хендерсону (2015):

Ниже приведён результат филогенетического анализа Мэлона и коллег, следующего традиционной схеме эпипариетальной гомологии из их описания Spiclypeus shipporum. Bravoceratops и Eotriceratops были удалены, потому что было обнаружено, что они уменьшают разрешение в своём анализе из-за новой интерпретации авторами эпипариетальных конфигураций. Regaliceratops был вынесен за пределы Triceratopsini.

Примечания

Ссылки 
 Utahceratops gettyi и Kosmoceratops richardsoni.

 
Динозавры мелового периода